Le qualificazioni del singolare del Winston-Salem Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 
Le prime cinque teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  David Goffin (Qualificato)
  Simone Bolelli (ultimo turno)
  Samuel Groth (secondo turno)
  Damir Džumhur (Qualificato)

  Wayne Odesnik (Qualificato)
  Jason Jung (ultimo turno)
  Takanyi Garanganga (secondo turno)
  Kevin King (primo turno)

Qualificati 

  David Goffin
  Wayne Odesnik

  Marcos Giron
  Damir Džumhur

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Winston-Salem Open 2014
ATP World Tour 2014